The Arab ("L'arabo" in lingua inglese) può riferirsi a:

The Arab – film muto statunitense del 1915 diretto da Cecil B. DeMille
L'arabo (The Arab) – film muto statunitense del 1924 diretto da Rex Ingram